Ди́ган () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Диган (футболист) (род. 1985) — бразильский футболист.
 Диган, Гэри (род. 1987) — ирландский футболист.
 Диган, Давиндер Сингх (род. 1946) — кенийский хоккеист на траве.
 Диган, Джим (род. 1933) — британский хоккеист на траве.